

Sigle 
International Swimming League – Lega professionistica di nuoto
Iranian Super League  – lega iraniana di pallacanestro
 Italian Softball League  – massima divisione del campionato italiano di softball
 Inter-Switch Link  – protocollo di incapsulazione proprietario Cisco per l'aggregazione di più reti virtuali in un link (trunk)
 Indian Super League  – campionato indiano di calcio

Codici 
 ISL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Isabel Pass (Stati Uniti d'America)
 isl – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua islandese
 ISL – codice ISO 3166-1 alpha-3 dell'Islanda
 ISL – codice ISO 3166-2:GB del London Borough of Islington (Regno Unito)